El apellido Cirac puede referirse a varias persona:

 Juan Ignacio Cirac Sasturain, físico español 
 Marcial Cirac Laiglesia,  alcalde del Ayuntamiento de Zamora, procurador a Cortes Españolas. 
 Sebastián Cirac Estopañán (1903 - 1970), Filólogo y canónigo español.